Les Voyageurs sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Tau Alpha C.

Physiologie 
Ces humanoïdes à la peau pâle ne possèdent que trois doigts à chaque main. Un bourrelet osseux leur traverse latéralement le front, juste au-dessus des yeux. Leur front est largement dégarni.

Culture 
On ne connaît que très peu de choses sur cette espèce. Les Voyageurs sont capables de manipuler l'espace et le temps, ils peuvent focaliser l'énergie en eux-mêmes ou à l'extérieur d'eux.

Un Voyageur peut ainsi améliorer l'efficacité de moteurs de et même en dehors du temps et de l'espace, rompant ainsi la séparation entre la pensée et la réalité.

Histoire 
En 2364, accompagnant le spécialiste de la propulsion Kosinski, un Voyageur améliore l'efficacité des moteurs de l' au point de propulser le vaisseau dans la galaxie M33 (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Où l'homme surpasse l'homme - Where no One Has Gone Before).

Ce Voyageur est par ailleurs passionné par Wesley Crusher qui manifeste un don certain pour le réglage des moteurs à distorsion et il demande à Jean-Luc Picard d'encourager Wesley dans l'étude des mathématiques et des sciences.

En 2367, à la suite d'un accident lors d'une expérience de distorsion, Beverly Crusher est coincée dans une bulle de distorsion statique. Le Voyageur aide son fils, Wesley Crusher, à la sauver (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Souvenez-vous de moi - Remember Me).

En 2370, Wesley quitte Starfleet. Il rejoint le Voyageur qui lui apparaît en vision sur Dorvan V sous le nom de Lakanta et lui propose de le guider afin de découvrir le futur et ce qui existe au-delà de l'existence humaine (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : La fin du voyage - Journey's End).

Technologie 
Ils ne semblent pas utiliser la moindre technologie mais paraissent avoir des connaissances dépassant complètement le savoir de la Fédération des planètes unies du .

Épisodes notables 
 Star Trek : La Nouvelle Génération :
 Le Dernier Avant-poste (Where no one has gone before)
 Souvenez-vous de moi (Remember Me)
 La fin du voyage (Journey's End)

Espèce extraterrestre de Star Trek

en:List of Star Trek characters (T–Z)#Z